

Nom commun 

Un jacquemart ou jaquemart est un automate d'art représentant un personnage sculpté en bois ou en métal, qui indique les heures en frappant une cloche avec un marteau.

Patronyme 

 Albert Jacquemart (1808-1875), écrivain et historien de l'art de la céramique français.
 Auguste François Jacquemart (1776-1854), directeur d'une manufacture parisienne de papiers peints.
 Claude Jacquemart (né en 1937), journaliste français, fils de Noël Jacquemart.
 Eugène Alfred Jacquemart (1836-1894), homme politique français.
 Gustave Jacquemart (1882-1950), homme politique luxembourgeois.
 Henri-Alfred Jacquemart (1824-1896), sculpteur français.
 Jules-Ferdinand Jacquemart (1837-1880), graveur français, fils d'Albert Jacquemart.
 Nélie Jacquemart (1841-1912), artiste-peintre et collectionneur d'art française, projette de fonder avec son mari Édouard André deux musées (voir ci-après).
 Nicolas-François Jacquemart (1735-1799), libraire et écrivain français.
 Noël Jacquemart (1909-1990), fondateur de L'Écho de la presse et de la publicité.

Prénom 
 
 Jacquemart Giélée (ou Gielée), poète du Moyen Âge né à Lille.
 Jacquemart de Hesdin (1355-1414 ), enlumineur français du gothique tardif.

Musées 
 Musée Jacquemart-André de Paris, musée créé à l'initiative de Nélie Jacquemart et Édouard André.
 Musée Jacquemart-André de Fontaine-Chaalis, dans l'Oise, musée créé à l'initiative de Nélie Jacquemart et Édouard André.

Toponymes

Jacquemart de Dijon, église Notre-Dame de Dijon.

Île Jacquemart, un des îlots entourant l'île Campbell de la Nouvelle-Zélande.

Homonymie de prénom